A BB a következőket jelentheti:
Balatonboglári Borgazdasági Zrt.
BB, az azonosítók előtagja Bartók Béla műveinek egyfajta rendszerezésében
Budapest Bank
Barbados ISO 3166-kódja